Курсовка — вид шеврона, с ломаными линиями, количество которых означает номер курса у курсанта, студента и т. п., пришиваемая, как правило, ниже стандартной нашивки.

 Курсовка — документ на право лечения и питания на курорте.
 Курсовка — в плавании, тренировка в виде внутренних соревнований для закрепления скоростных навыков.